Салум  () — река в Сенегале. Длина реки — около 250 км. На протяжении 112 км от устья является судоходной. Впадает в Атлантический океан, образуя дельту.

Главный приток — река Син.

В дельте реки Салум в 1976 году был основан национальный парк дельты реки Салум (площадь около 76 000 гектар), вошедший в 1981 году в список биосферных заповедников мирового значения ЮНЕСКО. Берега дельты (более 180 000 гектар) покрыты мангровыми лесами.

Реки, впадающие в Атлантический океан (Африка)
Реки Сенегала